Næss ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Næss (1877–1955), norwegischer Eisschnellläufer 

 Atle Næss (* 1949), norwegischer Schriftsteller
 Børre Næss (* 1982), norwegischer Skilangläufer
 Hans Næss (1886–1958), norwegischer Segler
 Helene Næss (* 1991), norwegische Seglerin 

 Knut Næss (1927–2015), norwegischer Fußballspieler und -trainer
 Leif Næss (1923–1973), norwegischer Ruderer
 Leona Naess (* 1974), britische Sängerin
 Marianne Sivertsen Næss (* 1974), norwegische Politikerin
 Mattis Næss (* 1973), norwegischer Kanute 
 Nicolai Næss (* 1993), norwegischer Fußballspieler
 Peder Hamdahl Næss (* 1971), norwegischer Regisseur und Drehbuchautor
 Petter Næss (* 1960), norwegischer Schauspieler und Regisseur
 Randi Lindtner Næss (1905–2009), norwegische Opernsängerin und Theaterschauspielerin
 Sven Petter Næss (1973), norwegischer Schriftsteller
 Terje Næss (* 1961), norwegischer Marathonläufer
 Thea Sofie Loch Næss (* 1996), norwegische Schauspielerin

Siehe auch:
 Naess-Gletscher in der Antarktis
 Næs